Гёшен () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Гёшен, Иоганн Фридрих Людвиг (1778—1837) — немецкий романист и цивилист;
 Гёшен, Георг Иоахим (1752—1828) — немецкий издатель;
 Гёшен, Отто (1808—1865) — немецкий учёный-правовед.